Ву́лиця Сергі́я Лазо́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 У місті Донецьк:
 Вулиця Сергія Лазо — вулиця у Калінінському районі.
 Вулиця Сергія Лазо — вулиця у Куйбишевському районі.
 Вулиця Сергія Лазо — вулиця в місті Хмельницький.

 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Балта.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Юліуша Словацького в місті Бар.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Зоряної вулиці в місті Бахмач.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Дачної вулиці в місті Бахмут.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Василя Кравченка в місті Бердянськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Портової вулиці в місті Білгород-Дністровський.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Родини Матушевських в місті Боярка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Сергія Шамрая в місті Васильків.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Покровської вулиці в місті Ватутіне.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Квіткової вулиці в смт Велика Олександрівка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Айвової вулиці в місті Вилкове.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Європейської вулиці в місті Виноградів.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Євгена Патона в місті Вінниця.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Леоніда Бикова в місті Вовчанськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Лазурної вулиці в місті Гірник.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Затишної вулиці в місті Глобине.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Олександра Безбородька в місті Глухів.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Амосова в місті Гнівань.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Гетьманської вулиці в смт Диканька.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Кулешівської вулиці в місті Дніпро.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Юрія Тютюнника в місті Жашків.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Миколи Борецького в місті Жмеринка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Леоніда Приня в місті Запоріжжя.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Максима Залізняка в місті Знам'янка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Ізмаїл.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Кодацької вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Інженера Бородіна в Києві.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Чурилівської вулиці в Києві.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Людмили Овдієнко в місті Кобеляки.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Вишневої вулиці в місті Кодима.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Коростень.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Коростишів.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Крушельницької в місті Костопіль.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Краматорськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Кременчук.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Лозової вулиці в місті Кремінна.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Михайла Курака в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Затишної вулиці в місті Кропивницький.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Чернігівської вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Георгія Ґонґадзе в місті Луцьк.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Чарівної вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Маріуполь.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Академіка Патона в місті Мелітополь.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Павла Глазового в місті Миколаїв.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Полуботка в місті Миронівка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Віталія Боровика в місті Ніжин.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Лозової вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Каштанової вулиці в місті Новогродівка.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Василя Никифорова в місті Олександрія.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Скульптора Сосновського в місті Острог.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Теплої вулиці в місті Павлоград.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Павла Тетері в місті Переяслав.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Перевізної вулиці в місті Покров.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Павла Поповича в місті Покровськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в місті Полонне.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Національної вулиці в місті Помічна.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Дейча в місті Рені.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Світловодськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Лазурної вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Лаврентія Похилевича в місті Сміла.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Юрія Дрогобича в місті Сторожинець.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Братів Кричевських в місті Суми.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Затишної вулиці в місті Тальне.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Шкільної вулиці в місті Торецьк.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Ігоря Розлуцького в місті Ужгород.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Миколи Хвильового в місті Умань.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Джерельної вулиці в місті Фастів.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Ново-Віринської вулиці в місті Харків.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Східної вулиці в смт Хорошеве.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва вулиці Юності в місті Часів Яр.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Різдвяної вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Бойківської вулиці в місті Чернівці.
 Вулиця Сергія Лазо — колишня назва Зоряної вулиці в місті Шпола.

Вулиці, названі на честь людей